Hongaars voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Hongaars voetbalelftal onder 19 (vrouwen)